Tête Ronde peut désigner :
 la tête Ronde, un sommet de Suisse, dans les Alpes bernoises ;
 la tête Ronde, un sommet de France, dans le massif des Bornes.